Международный теннисный турнир в Истборне (Eastbourne International 2018) — 44-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2018 году турнир прошёл с 24 по 30 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Диего Шварцман (№ 11 в мире на тот момент). Аргентинский теннисист проиграл в первом же матче на стадии второго раунда Лукашу Лацко. Прошлогодний чемпион Новак Джокович не защищал свой титул. По итогу из восьми сеянных до полуфинала смог дойти только № 4 посева Марко Чеккинато, а в финале титул разыграли два теннисиста без посева. Победу на турнире одержал Миша Зверев из Германии, переигравший в финале Лукаша Лацко. В основных соревнованиях выступил один представитель России — Даниил Медведев, который проиграл в первом же раунде.

В мужском парном турнире состоялся британский финал. Пара, игравшая под уайлд-кард Люк Бэмбридж и Джонни О'Мара обыграла в финале братьев Кена и Нила Скупски. Прошлогодние чемпионы и еще одни братья Боб Брайан и Майк Брайан не защищали свой титул, однако Майк выступил в паре с Джеймсом Серретани и они проиграли в первом же раунде.

Женский одиночный турнир собрал трёх представительниц топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стала прошлогодняя финалистка Каролина Возняцки (№ 2 в мире на тот момент). Датская спортсменка на этот раз смогла выиграть главный приз, победив в финале Арину Соболенко из Белоруссии. Возняцки во второй раз выиграла местный турнир (до этого в 2009 году). Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова защищала титул в качестве второго номера посева, однако в четвертьфинале проиграла Арине Соболенко. В основной сетке сыграли пять теннисисток из России и лучше остальных смогла выступить Дарья Касаткина (№ 7 посева), вышедшая в четвертьфинал, в котором уступила № 4 посева Анжелике Кербер.

В женском парном призе победа досталась четвёртой сеянной паре Габриэла Дабровски и Сюй Ифань, которые в финале переиграли румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску. Прошлогодние чемпионки Мартина Хингис и Латиша Чан не защищали свой титул. Хингис завершила карьеру в прошлом сезоне, а Чан сыграла на турнире под третьим номером посева в дуэте с Пэн Шуай и они в первом же раунде уступили финалисткам Бегу и Бузарнеску.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Миша Зверев обыграл  Лукаша Лацко со счётом 6-4, 6-4.
 Зверев выиграл дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Лацко сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Каролина Возняцки обыграла  Арину Соболенко со счётом 7-5, 7-6(5).
 Возняцки выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соболенко сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Мужчины. Парный турнир 
  Люк Бэмбридж /  Джонни О'Мара обыграли  Кена Скупски /  Нила Скупски со счётом 7-5, 6-4.
 Бэмбридж и О'Мара выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань обыграли  Ирину-Камелию Бегу /  Михаэлу Бузарнеску со счётом 6-3, 7-5.
 Дабровски выиграла 3-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Сюй выиграла 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне

 Мировой тур ATP 2018 года
 WTA Тур 2018 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Великобритания
Теннис
Июнь 2018 года
2018